A 2003–2004-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának kilencvenharmadik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt.

A pontvadászat 10 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Grazer AK csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Grazer AK a 2003-2004-es szezon bajnoka.
 A Grazer AK részt vett a 2004–05-ös UEFA-bajnokok ligájában.
 Az Austria Wien, az ASKÖ Pasching és a Rapid Wien részt vett a 2004–05-ös UEFA-kupában.
 Az FC Kärnten kiesett a másodosztályba (Erste Liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 
 Táblázatok és eredmények az Austriasoccer.at honlapján. 

Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok